W Rosji
 Usadiszcze – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Usadiszcze, w rejonie nowodugińskim, w obwodzie smoleńskim
 Usadiszcze – wieś w osiedlu wiejskim Bieżanickoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim
 Usadiszcze – wieś w wołoscie Samołukowskaja (osiedle wiejskie) rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim